Den Namen François de Harlay trugen:

* François de Harlay († 1653) (1585–1653), Erzbischof von Rouen
 François Harlay de Champvallon (François III. de Harlay) (1625–1695), Erzbischof von Rouen und Paris, Mitglied der Académie française